Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1990 года — чемпионат по классическому многоборью по конькобежному спорту, который прошёл с 19 по 21 января 1990 года в Херенвене (Нидерланды).

Итоговое положение

Среди мужчин

Среди женщин 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
1990
Спорт в Нидерландах в 1990 году
Январь 1990 года
Международные спортивные соревнования в Херенвене
конькобежный
Чемпионаты Европы в Нидерландах
1990 год в конькобежном спорте